Witteveen ist der Familienname folgender Personen:

 David Witteveen (* 1985), österreichischer Fußballspieler
 Hermanus Willem Witteveen (1815–1884), niederländischer Geistlicher 
 Johan Witteveen (1921–2019), niederländischer Politiker
 Kees Witteveen (1871–1927), niederländischer Radrennfahrer
 Merel Witteveen (* 1985), niederländische Seglerin
 Solange Witteveen (* 1976), argentinische Hochspringerin

Witteveen ist der Name folgender Unternehmen:
 Witteveen+Bos, niederländisches Ingenieurbüro
 Witteveen (Unternehmen), niederländische Modekette